

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 7 podstawowych
 Prusinowice – kolonia wsi Chajczyny w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Prusinowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Prusinowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Prusinowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek 
 Prusinowice – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek 
 Prusinowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze 
 Prusinowice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Pakosławice 
 Prusinowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów